Yingdong Yaozu Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yingdong (socken i Kina, Guangxi), 
 Yingdong (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar